49-я Македонская дивизия НОАЮ (, ) — военное подразделение НОАЮ, участвовавшее в Народно-освободительной войне Югославии. Участвовала в освобождении Македонии от немецкой оккупации.

История 
Образована 10 сентября 1944 года в селе Црновец около Битолы на основе 5-й и 7-й македонских бригад, а также Битолско-Преспанского партизанского отряда. В начале октября 1944 года реорганизована: в состав включены 2-я македонская бригада и Костурско-Леринский батальон «Гоче». Подчинялась 15-му македонскому армейскому корпусу. Численность: 4200 солдат и офицеров.

Участвовала в боях за Македонию: ею был взят Прилеп. После взятия Прилепа в составе бригады вместо 2-й появилась 9-я македонская бригада, а также вошла 1-я эгейская бригада. Сражалась за дороги Флорина — Битола, Охрид — Ресен — Битола — Прилеп, пыталась задержать отступающую из Греции группу армий «E». В декабре 1944 года пополнена 6-й, 9-й и 11-й македонскими ударными бригадами и 1-й македонской артиллерийской бригадой.

Структура 
До октября 1944 года
 5-я Македонская ударная бригада
 7-я Македонская ударная бригада
 Битолско-Преспанский партизанский отряд
Октябрь — декабрь 1944 года
 2-я Македонская ударная бригада
 Костурско-Леринский батальон «Гоче»
 9-я Македонская ударная бригада
 1-я Эгейская ударная бригада
Декабрь 1944 года
 6-я Македонская ударная бригада
 9-я Македонская ударная бригада
 11-я Македонская ударная бригада
 1-я Македонская артиллерийская бригада

Штаб командования 
 Васко Карангелевский — командир
 Лазарь Калайджийский — заместитель командира
 Гёре Симакоский — политрук (с 6 октября 1944)
 Гёре Дамевский — политрук батальона
 Владимир Стрезовский — начальник штаба

Примечания

Литература 
 Македонска енциклопедија (књига друга). «МАНУ», Скопье, 2009.
 Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, VII, књ. 4;
 Борбе у Македонији, Београд, 1954;
 Михаило Апостолски, Завршне операције за ослободжење Македоније, Београд, 1953.

Дивизии Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году